Омаров Тукен Бігалійович
 Омаров Шаміль Магомедович

 Гаміда Омарова ( 1957) — азербайджанська актриса.
 Омарова (Бородіна) Ксенія Кимівна ( 1983) — російська телеведуча, актриса і діджей.
 Омарова Наїда Омарівна ( 1968) — російська вчена-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент РАО.